Серге́й Серге́евич Са́льников:
 Сальников, Сергей Сергеевич (1925—1984) — советский футболист, тренер.
 Сальников, Сергей Сергеевич (род. 1951) — генеральный директор и главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения».
 Сальников, Сергей Сергеевич (род. 1963) — российский продюсер, актер, организатор и директор фестиваля «Sтык».